

Località

 Zernitz – frazione della città di Zerbst (Sassonia-Anhalt)
 Zernitz-Lohm – comune del Brandeburgo